Ário — fundador da "heresia" do arianismo
 Arius (género) — peixe da família dos Ariidae
 Ariús — povo indígena do Nordeste do Brasil.

Desambiguações de religião
Desambiguações de biologia